В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Амелі Моресмо здобула титул, у фіналі перемігши Анастасію Мискіну 5-7, 6-0, 6-2.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Амелі Моресмо (фінал)
 Анастасія Мискіна (переможниця)
 Чанда Рубін (чвертьфінал)

 Ай Суґіяма (півфінал)
 В Звонарьова (1-ше коло)
 Надія Петрова (півфінал)
 Відсутня
 Меган Шонессі (чвертьфінал)
 Тіна Писник (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2003